Seán Fallon évoque :
 Sean Fallon (1922–2013), un footballeur irlandais ; 
 Seán Fallon (1937–1995), une personnalité politique irlandaise.